Weber bezeichnet:
 Weber, einen Beruf
 Weber (Familienname), ein Familienname – siehe dort auch zu Namensträgern
 Weber (Adelsgeschlecht), ein bayerisches Adelsgeschlecht des 18. Jahrhunderts
 Weber (Schwyzer Familie), eine Schwyzer Landleutefamilie
 Die Weber, soziales Drama von Gerhart Hauptmann
 Weber-Vergaser, PKW-Vergaser des ehemaligen Herstellers Fabbrica Italiana Carburatori Weber

in den Naturwissenschaften:
 Weber (Einheit), die SI-Einheit des magnetischen Flusses
 Weber (Mondkrater)
 (4152) Weber, Hauptgürtelasteroid
 C/1946 K1 (Pajdusakova-Rotbart-Weber), langperiodischer Komet
 Webervögel (Kurzbezeichnung)
 Weber-Zahl, Kennzahl der Strömungsmechanik

in der Medizin:
 Weber-Fraktur, eine Sprunggelenkfraktur
 Weber-Syndrom, ein Hirnstammsyndrom
 Weber-Versuch, Test zur Untersuchung von Hörstörungen

Geografische Objekte:
 Weber (Gemeinde Golling), einen Ort bei Golling an der Salzach, Österreich
 Weber (Minnesota), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Weber (Washington), einen Ort in den Vereinigten Staaten 
 Weber (Wisconsin), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Weber Inlet, Bucht der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Weber Ridge, Gebirgskamm im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Haus Weber, mehrere denkmalgeschützte Häuser

Firmen:
 Weber Automotive, ein deutscher Automobilzulieferer
 Weber Maschinenbau, ein deutsches Maschinenbauunternehmen
 Weber Hydraulik, einen deutschen Hersteller von hydraulischen Bauteilen und Rettungsgeräten 
 Weber & Cie., einen Schweizer Automobilhersteller
 Weber (Kunststofftechnik), ein deutsches Industrieunternehmen der Kunststofftechnik
 Weber Unternehmensgruppe, ein deutscher Industriedienstleister
 Weber (Grillprodukte), einen US-amerikanischen Grillhersteller

Siehe auch:

 Weber-Fechner-Gesetz in der Wahrnehmungslehre
 Wehber, einen Nachnamen von Johann Friedrich Basilius Wehber-Schuldt (1773–1840), deutscher Gutsbesitzer und Freimaurer
 Wehberg (Begriffsklärung)
 Wäber (Familienname)
 Waber (Familienname)
 Waeber (Familienname)
 Weeber (Familienname)
 Webber (Begriffsklärung)
 Webster (Begriffsklärung)
 Textor (Begriffsklärung) –  für Weber